Lekić es un apellido de origen eslavo que puede pertenecer a las siguientes personas:

 Danilo Lekić (1913-1986), militar y diplomático yugoslavo participante en la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.
 Rajko Lekić (1981), futbolista danés.
 Dejan Lekić (1985), futbolista serbio.
 Andrea Lekić (1987), jugador de balonmano serbio.
 Nikola Lekić (1990), futbolista serbio.